Rjabowa ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Witaljewna Rjabowa (* 1985), russische Künstlerin
 Jekaterina Dmitrijewna Rjabowa (* 1997), russische Sängerin
 Jelena Rjabowa (* 1990), turkmenische Sprinterin